het lage deel van Cuillin Hills in Schotland
 Red Hills (Tasmanië), een plaats in de Australische deelstaat Tasmanië